Cerithiopsidella är ett släkte av snäckor. Cerithiopsidella ingår i familjen Cerithiopsidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Cerithiopsidella